Reale est un nom propre d’origine italienne.

Patronyme 

 Mark Reale (1955–2012), musicien américain ;
 Oronzo Reale (1902–1988), homme politique italien.

Toponyme 
 Ceresole Reale, commune commune italienne du Piémont ;
 Venaria Reale, ville italienne du Piémont.

Autre 
Reale Società Ginnastica Torino, club omnisports italien.
Loggia Reale, édifice historique du quartier de Prato, à Florence.

Voir aussi 
 Réale, une famille typographique
 La Réale, galère de la marine française
 La Real (es), galère de la marine espagnole

Homonymie